Ахмед Бен Салах (, ; 13 января 1926 — 16 сентября 2020) — тунисский профсоюзный и политический деятель. Его влияние достигло пика между 1957 и 1969 годами, когда он смог реализовать свои идеи плановой экономики, занимая одновременно несколько ключевых министерских постов и став фактически вторым лицом в государстве после президента Хабиба Бургибы.

Биография

Ранние годы 
Ахмед Бен Салах родился в Мокнине — городке среднего размера в прибрежном регионе Сахеля (расположенном между Монастиром на севере и Махдией на юге), ставшим известным центром антиколониального движения. Закончив престижный коллеж Садыкийа в городе Тунис, продолжил обучение во Франции (в том числе в Сорбонне) в 1940-х годах.

Присоединившись к национально-освободительному движению, возглавил молодёжное крыло Дустуровской (Дестурской) партии (jeunesse scolaire destourienne). В 1947 году, ещё находясь во Франции, работал над обеспечением связи между националистическим движением «Новый Дустур» в Тунисе, его изгнанным лидером Хабибом Бургибой в Каире и бывшим тунисским правителем Монси-беем, прожившим свои последние годы под наблюдением в городе По на юго-западе Франции.

Во главе профсоюзов Туниса 

В 1948 году Бен Салах вернулся в Тунис и, работая школьным учителем, начал восхождение по профсоюзной лестнице, вступив во Всеобщий тунисский союз труда (ВТСТ, Всеобщее тунисское объединение труда; Union Générale Tunisienne du Travail / UGTT).

ВТСТ входила в состав Всемирной федерации профсоюзов, которая к концу 1940-х в условиях «Холодной войны» теряла свои секции из-за своей прокоммунистической ориентации. В 1951 году тунисское профобъединение перешло в недавно созданную Международной конфедерацию свободных профсоюзов, бывшей более прозападной по своей ориентации. Членство ВТСТ в МКСП открыло для Бен Салаха, отправленного в 1951 году представлять тунисские профсоюзы в секретариате МКСП в Брюсселе, перспективу более широкой и влиятельной аудитории для амбиций тунисских националистов.

Международная роль, которую Бен Салах приобрёл посредством МКСП, повысила его авторитет в Тунисе, и на VI съезде ВТСТ в июле 1954 года он был избран голосами 1278 делегатов из 1599 генеральным секретарём профобъединения, понёсшего тяжёлую утрату в результате убийства Фархата Хашеда 5 декабря 1952 года, примерно за восемнадцать месяцев до встречи в Карфагене 31 июля 1954 года, на которой французские власти в лице Мендес-Франеса признали право Туниса на внутреннюю автономию.

В 1956 году Бен Салах, не сдерживавшийся в своей критике зарождающейся политической элиты Туниса, сосредоточенной в «Новом Дустуре», который он обвинял в обслуживании интересов крупной буржуазии, был подвергнут давлению со стороны Хабиба Бургибы, избранного председателем Учредительного собрания 8 апреля. Бургиба объявил «недопустимыми» эгалитарные претензии угнетённых, угрожающие имущим.

Влиятельные круги были обеспокоены, что контролем Бена Салаха над профсоюзами, что могло привести к созданию самостоятельной социалистической партии вне новодустурского консенсуса, и усилили вмешательство в ВТСТ с целью устранения Бен Салаха. Ситуация достигла апогея осенью 1956 года, когда организованная Бургибой оппозиция внутри ВТСТ при поддержке нескольких региональных профсоюзов создала конкурирующий орган — Тунисский профсоюз рабочих во главе с предводителем докеров Хабибом Ашуром, в 1954 году проигравшим борьбу за руководство ВТСТ Бен Салаху. Однако новый профсоюз оказался втрое меньше ВТСТ, и «новодустурцы» продолжали склонять членов ВТСТ к смене руководства. В декабре 1956 года Бургиба и его посредники добились от большинства членов Административной комиссии ВТСТ отставки с поста генерального секретаря Бен Салаха, пребывавшего в заграничной командировке. Его сменил Ахмед Тлили, товарищ Хабиба Ашура.

Министр: «Социалистический эксперимент» 

Отстранённый от должности в профсоюзе Бен Салах вместе с тем получил ряд постов в правительстве, начиная с министра общественного здравоохранения (29 июля 1957 года), которому вскоре была передана и социальная защита (6 мая 1958 года). Оба этих министерства он возглавлял до 3 января 1961 года.

В 1960 году, когда иностранные инвестиции истощились, а капитал покидал страну, Хабиб Бургиба почувствовал снижение энтузиазма народа к своему режиму, завоевавшему для Туниса независимость. Президент начал заявлять о своей поддержке плановой экономики, а затем и социализма; правящая сила в 1964 году была переучреждена как Социалистическая дустуровская партия. После чехарды министерских назначений в 1961 году Ахмед Бен Салах возглавил три министерства: планирования (3 января), финансов (30 января), экономики (12 ноября). Он сохранял свои должности до сентября 1969 года.

Таким образом кооптировавшись в «дустуровский» политический истеблишмент, Бен Салах смог заняться реализацией своего «социалистического эксперимента», предполагавшего сосуществование в экономике трёх секторов — государственного, кооперативного и частного. Он вернулся к основным принципам экономического доклада, который он представил шестому съезду ВТСТ ещё в 1956 году. Председательствуя в Национальном плановом совете, подготовил «десятилетний план» на 1962—1971 годы, который был объединён с более краткосрочным планом с целью создания необходимых структур. Десятилетний план с преамбулой, подтверждающей тунисский выбор социализма, был призван «деколонизировать национальную экономику» путём интеграции колониального сектора и «тунисизации» остаточных «иностранных анклавов» в экономике.

В целях содействия самодостаточности Туниса план ограничил иностранные инвестиции до уровня ниже 50 % от общего объёма. Стратегия Бен Салаха расширилась вместе с его министерской компетенцией, которая включала также расширенный контроль над важной сельскохозяйственной отраслью и (с 1967 года) министерство образования. Именно в сельском хозяйстве он внедрил некоторые из своих наиболее далеко идущих реформ — в частности, с созданием в 1962 году аграрно-производственных кооперативов.

Однако, это были быстрые изменения в сельском хозяйстве и его интенсивная механизация, которые усугубили положение крестьян вне системы и тех, у кого нет земли, в то время как даже внутри кооперативных структур возникло недовольство, что привело к чрезмерной склеротической бюрократии, подорвало эффективность и даже привело к выплата заработной платы. Народное недовольство начало выходить за рамки аграрного сектора, и развернулся десятилетний план.

Падение и преследование 
К 1968 году был затронут весь коммерческий сектор, а в январе 1969 года вспыхнуло уличное насилие — бунты в Уарданине, где дюжина демонстрантов погибла в столкновениях с силами правопорядка. В придачу к недовольству буржуазных слоёв, Бен Салах в итоге потерял поддержку бедных крестьян, на которых ранее опирался.

Систему, основанную на кооперативах, признали потерпевшей неудачу, за чем последовало падение Бена Салаха было быстрым. 3 августа 1969 года его уволили, в следующем месяце он был официально лишён министерских постов и исключён из правящей партии, лишившись также места в парламенте. 22 сентября 1969 года президент объявил об окончании «социалистического опыта» заканчивается («la fin de l’expérience socialiste»). Его обвинили в том, что он злоупотребил доверием президента и пользовался плохим состоянием его здоровья (на деле, президент Бургиба оставался в должности ещё около двадцати лет, до 1987 года, и умер только в 2000 году).

25 мая 1970 года он предстал перед Верховным судом. Обвинения в его адрес включали «государственную измену, недоверие к главе государства, финансовые и административные нарушения, фальсификацию статистики и политические манёвры с целью захвата власти». Бен Салах был приговорён к десяти годам каторжных работ.

Изгнание и возвращение 
Бен Салах сумел бежать из своей тюрьмы в Тунисе 4 февраля 1973 года в Алжир, где ему было предоставлено политическое убежище, но жил главным образом в Европе. Он оставался политически активен и основал левую партию «Движение народного единства» (Mouvement de l’unité populaire), объединявшую главным образом таких же политэмигрантов из числа тунисской интеллигенции, как и сам Бен Салах. В 1991 году партия объявила о самороспуске.

В мае 1988 года, через год после смены режима, приведшего к власти в Тунисе нового президента, Бен Салах получил помилование и смог вернулся в Тунис после пятнадцатилетнего изгнания. 21 августа 1989 года он подал заявку на регистрацию Партии народного единства, но это заявление было проигнорировано. В сентябре 1990 года он вновь был вынужден отправиться в изгнание, окончательно вернувшись на родину только в сентябре 2000 года.

12 февраля 2011 года, после революции, приведшей уже к смене режима, было подано обновлённое заявление о регистрации «Партии народного единства», и 8 марта 2011 года партия, генеральным секретарём которой является Бен Салах, была наконец уполномочена легально заниматься политической деятельностью. Бен Салах стал президентом партии 13 мая 2012 года.

Сочинения 
 Témoignage d’Ahmed Ben Salah sur son parcours national et international, Zaghouan, Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information, 2002, 176 p.
 Pour rétablir la vérité : réformes et développement en Tunisie, 1961—1969, Tunis, Cérès, 2008, 250 p. (ISBN 978-9973-19-726-9)

Примечания 

Политики XX века
Политики XXI века
Профсоюзные деятели Туниса
Политики Туниса
Социалисты Туниса
Министры Туниса
Министры финансов Туниса
Министры образования
Министры экономики
Министры здравоохранения